

História 
 Justo de Eleuterópolis ou José Barsabás — discípulo de Jesus e santo da Igreja Católica
 Justo de Tiberíades (século I d.C.) — autor e historiador judeu
 Justo de Alexandria (século II d.C.) — patriarca de Alexandria
 Justo (consular) (século IV d.C.)
 Justo (general de Constantino III) (século V d.C.)
 Justo (primo de Justiniano) (século VII d.C.)
 Justo de Rochester (século VII d.C.) — arcebispo de Cantuária e santo da Igreja Católica

Geografia 
 Justo Briceño — município no estado de Mérida, Venezuela
 Justo José de Urquiza (Entre Ríos) — junta de governos na Argentina
 Justo Apu Sahuaraura (distrito) — distrito do Peru

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história